Willem van Spoelberch (1569-1633), Zuid-Nederlands schrijver
 Guillaume de Spoelberch (1874-1947), Belgisch edelman
 Guillaume de Spoelberch (1933), Belgisch edelman